Стра́сть — многозначное слово:
 Страсть — одно из чувств человека.
 Страсть — в соответствии с православным вероучением греховное расположение и навык человека, влекущий его к нарушению заповедей Божьих.
 «Страсть» — сочинение для женского джазового вокала, солирующей скрипки и ансамбля нидерландского композитора Луи Андриссена, написанное в 2002 году.

Фильм

См. также 
 Страсти